ТШК — многозначная аббревиатура:
 ТШК — технология штрихового кодирования
 ТШК — термо-шумоизолирующий кожух
 ТШК — тягач шахтный колесный

См. также 
  — аббревиатура латиницей